Louis Marin (16..-1738) est un professeur et auteur néo-latin français. 
Louis Marin (1871-1960) est un ethnologue et homme politique français
Louis Marin (1931-1992) est un philosophe et historien de l'art français

Voir aussi